Петрюс Йоханнес (Пит) Вемерс (, 9 апреля 1946, Эйндховен, Нидерланды) — нидерландский хоккеист (хоккей на траве), полузащитник.

Биография 
Пит Вемерс родился 9 апреля 1946 года в нидерландском городе Эйндховен.

Играл в хоккей на траве за ХТКК из Эйдховена. В 1971 году в его составе стал чемпионом Нидерландов.

В 1968 году вошёл в состав сборной Нидерландов по хоккею на траве на Олимпийских играх в Мехико, занявшей 5-е место. Играл на позиции полузащитника, провёл 5 матчей, забил 1 мяч в ворота сборной Малайзии.

В 1971 году в составе сборной Нидерландов участвовал в первом чемпионате мира в Барселоне.

В 1972 году вошёл в состав сборной Нидерландов по хоккею на траве на Олимпийских играх в Мехико, занявшей 4-е место. Играл на позиции полузащитника, провёл 9 матчей, мячей не забивал.

В течение карьеры провёл за сборную Нидерландов 46 матчей, последний из них — в 1973 году.

Впоследствии работал преподавателем спорта в Эйндховене.

Примечания 

Хоккеисты на траве Нидерландов
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1968 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1972 года